Résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2015 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2015
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2015